Открытый чемпионат Праги по теннису — общее название трёх отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Advantage Cars Prague Open — турнир категории ATP Challenger, проходящий на кортах ТК «Прага».
 Sparta Prague Open — турнир женской взрослой серии ITF, проходящийся на кортах ТК «Спарта».
 Tento Czech Open — одно из названий турнира ATP, проводившегося в 1987—1999 году.